Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van augustus 2004 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 30 augustus 2004.

Vrouwen 08